Eisbrecher – gruppo musicale tedesco
Eisbrecher – album degli Eisbrecher del 1994
Eisbrecher – album dei Nena del 1986